Le Championnat du monde de vitesse moto 2018 est la  du championnat du monde de vitesse moto organisé par la FIM.

Initialement prévue à 19 courses, la saison est réduite à 18 Grand Prix en raison de l'annulation de la manche de Silverstone du 26 août après un vote des pilotes, en raison de conditions de piste dangereuses impliquant de l'eau stagnante.

L'Espagnol Marc Márquez (Honda) remporte son cinquième titre en MotoGP, le troisième consécutif. Il s'assure la victoire finale dès le 21 octobre 2018 après seize manches. Au cours de la saison, il gagne trois courses consécutives au printemps, trois autres courses consécutives à l'automne et neuf au total. Andrea Dovizioso (Ducati) termine deuxième et Valentino Rossi (Yamaha) troisième, le premier avec quatre victoires, tandis que Rossi n'a pas remporté de Grand Prix. Jorge Lorenzo (Ducati) avec trois victoires, ainsi que Cal Crutchlow (Honda) et Maverick Viñales (Yamaha), avec une victoire chacun, sont les autres vainqueurs de manche. Yamaha a connu sa pire série sans victoire de son histoire avec 25 courses sans succès, depuis le Grand Prix d'Allemagne 2017 jusqu'à ce que Viñales remporte le Grand Prix d'Australie. KTM obtient sous la pluie son premier podium lors du Grand Prix de Valence. Honda gagne le titre constructeur et Repsol Honda le titre par équipes. Johann Zarco (Yamaha) termine meilleur indépendant, tandis que Franco Morbidelli (Honda) est le meilleur rookie.

En Moto2, l'Italien Francesco Bagnaia (Kalex), vainqueur de huit manches est devenu champion du monde devant deux pilotes de chez KTM : Miguel Oliveira et Brad Binder, vainqueurs de trois manches chacun.

En Moto3, l'Espagnol Jorge Martín (Honda), vainqueur de sept Grands Prix, décroche le titre devant deux pilotes italiens : Fabio Di Giannantonio (Honda) et Marco Bezzecchi (KTM).

Calendrier

La pré-saison 
Le 24 novembre 2017, les dates de la pré-saison 2018 ont été dévoilées.

Les courses 
Le 13 septembre 2017, la Fédération internationale de motocyclisme a dévoilé un calendrier provisoire de 19 courses.

MotoGP

Changements 
Équipes
L'équipe LCR Honda recrute un second pilote.
L'équipe Aspar Team est renommée Ángel Nieto Team en l'honneur d'Ángel Nieto.

Pilotes
Arrivées :
Takaaki Nakagami quitte la Moto2, et rejoint LCR Honda.
Thomas Lüthi et Franco Morbidelli quittent la Moto2, et rejoignent l'équipe Marc VDS.
 Xavier Siméon signe chez Reale Avintia Racing.
 Hafizh Syahrin signe chez Tech 3. Il devient le premier malaisien à intégrer la catégorie reine.
Transferts :
 Jack Miller rejoint OCTO Pramac Racing.
 Scott Redding rejoint Gresini Racing.
 Tito Rabat rejoint Reale Avintia Racing.
Départs :
Le contrat de Sam Lowes avec l'Aprilia Racing Team Gresini n'ira pas à son terme, il retourne en catégorie Moto2 dans l'équipe CarXpert Interwetten.
Loris Baz quitte la catégorie MotoGP à la suite de l'arrivée de Xavier Siméon. Il s'engage dans le championnat du Monde SuperBike.
Héctor Barberá s'engage en Moto2 dans l'équipe de Sito Pons.
Pour raison de santé, Jonas Folger renonce à disputer le championnat.

Participants

Résultats en Moto GP

Classement des pilotes

Classement des constructeurs

Classement des équipes

Moto 2

Changements 

Équipes
 Kiefer Racing perd son entrée commerciale et n'a plus de ce fait qu'une seule moto engagée.
 Marinelli Rivacold snipers Moto2 débute en moto 2 et reçoit l'autorisation d'engager une moto.
 CarXpert Racing Team change de fournisseur châssis et troque ses Kalex pour des KTM. L'équipe qui engageait 3 motos en 2017 ne pourra en engager plus que 2 en 2018 en raison de la décision de l'IRTA à la suite des mauvais résultats de Jesko Raffin.
 RW Racing GP engage des châssis NTS qui signe donc son entrée dans la catégorie en tant que sixième fournisseur.
 Tasca Racing Scuderia Moto2 engagera une deuxième moto en 2018.
 AGR Team cesse ses activités dans les Grand Prix.

Pilotes
Passage en MotoGP :
 Franco Morbidelli, Thomas Lüthi, Takaaki Nakagami, Hafizh Syahrin et Xavier Siméon.
Arrivées :
 Joan Mir rejoint Marc VDS sur Kalex à la suite de son titre moto 3 en 2017.
 Romano Fenati continue avec Marinelli Rivacold mais en moto 2 et sur Kalex.
 Jules Danilo devient le coéquipier de Isaac Vinales chez SAG lui aussi sur Kalex.
 Bo Bendsneyder rejoint les rangs de l'équipe Tech 3 sur le châssis fait maison de l'équipe française.
 Sam Lowes redescend en moto 2 après une année en moto GP et pilotera une KTM dans le team CarXpert.
 Héctor Barberá redescend lui aussi en moto 2 dans le team de Sito Pons pour piloter une Kalex.
 Eric Granado revient en moto 2 sur la Kalex de chez Forward après plusieurs années en CEV.
 Steven Odendaal effectue le même parcours que Eric Granado mais revient lui sur un châssis NTS.
 Federico Fuligni arrive de façon permanente en GP après plusieurs courses en 2017 et sera le coéquipier de Simone Corsi chez Tasca et sur une Kalex.
 Joe Roberts devient titulaire en 2018 après avoir remplacé Yonny Hernández en 2017 et pilotera le nouveau châssis NTS.
 Zulfahmi Khairuddin remplace Hafizh Syahrin dans la structure de Petronas.
Transferts :
 Xavi Vierge quitte l'équipe Tech 3 pour rejoindre Dynavolt. Il pilotera une Suter aux côtés de Marcel Schrotter.
 Fabio Quartararo signe chez Speed up.
 Danny Kent devient le coéquipier de Fabio Quartararo.
 Luca Marini rejoint le team de son demi-frère Valentino Rossi.
 Stefano Manzi quitte le team de Valentino Rossi et rejoint le team Forward.
 Lorenzo Baldassarri passe chez Pons après 2 ans chez Forward (dont une victoire à Misano en 2016).
 Tetsuta Nagashima remplace Takaaki Nakagami parti en MotoGP. Il pilotera dans le team de Tadayuki Okada.
 Simone Corsi a signé pour le team Tasca et pilotera donc une Kalex après avoir longtemps piloté une speed up.
Départs :
 Sandro Cortese, Axel Pons, Jesko Raffin, Edgar Pons, Augusto Fernández, Tarran Mackenzie.

Participants

Résultats en Moto 2

Classement des pilotes

Classement des constructeurs

Moto 3

Changements 
Équipes
 L'équipe AGR n'engagera plus aucune moto en 2018 à la suite de son retrait de la compétition.
 Mahindra se retire de la compétition (et donc Peugeot aussi). Il n'y a seulement plus que des KTM et des Honda sur la grille.
 De ce fait les équipes Aspar, CIP et Saxoprint (rebaptisé Prüstel GP) laissent leur Mahindra (et Peugeot) pour des KTM.
 L'ancienne équipe officielle KTM (Red Bull KTM Ajo) perd son sponsor principal (Red Bull) et n'engage plus de ce fait qu'une seule moto en 2018.
 La  n'alignera aucun pilote cette année.

Pilotes
Passage en Moto2 :
Joan Mir, Romano Fenati, Jules Danilo et Bo Bendsneyder.
Transferts :
 Andrea Migno signe chez Aspar (et quitte Sky Racing Team VR46).
 Marco Bezzecchi quitte le team CIP et rejoint l'équipe Prüstel GP.
 Enea Bastianini rejoint l'équipe Léopard.
 Lorenzo Dalla Porta suit Enea Bastianini chez Léopard.
 Niccolò Antonelli quitte Red Bull KTM Ajo et pilotera pour le team du père de Marco Simoncelli.
 Tony Arbolino remplace Fenati chez Marinelli Rivacold.
 John McPhee rejoint le CIP.
 Darryn Binder intègre l’équipe Ajo Motorsport.
 Livio Loi sera un pilote Avintia en 2018
Débuts :
 Dennis Foggia débute dans le team de Valentino Rossi.
 Makar Yourtchenko disputera sa première année dans le team CIP.
 Jaume Masiá devient pilote titulaire après avoir remplacé Darryn Binder sur la deuxième partie de saison en 2017.
 Alonso Lopez débute au côté de Aron Canet dans la structure d'Estrella Galicia.
Départs :
 Patrik Pulkkinen, María Herrera, Manuel Pagliani.
 Juan Francisco Guevara arrête sa carrière.

Participants

Résultats en Moto 3

Classement des pilotes

Classement des constructeurs

Références

Liens externes 
 
 Page officielle site de la FIM

Championnat du monde de vitesse moto
Vitesse moto